Донско́й прое́зд — название проездов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 1-й Донской проезд
 2-й Донской проезд
 3-й Донской проезд
 4-й Донской проезд
 5-й Донской проезд
 Донской проезд — проезд в Пятигорске
 В Тольятти:
 Донской проезд.
 1-й Донской проезд
 2-й Донской проезд
 3-й Донской проезд
 4-й Донской проезд
 5-й Донской проезд
 7-й Донской проезд
 В Энгельсе:
 1-й Донской проезд
 2-й Донской проезд
 3-й Донской проезд

См. также 
 Донская улица
 Донская площадь
 Донской переулок